Anatomus indicus är en ringmaskart som beskrevs av Pierre Denys de Montfort 1810 in Mörch, 1863. Anatomus indicus ingår i släktet Anatomus och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
indicus